Марлен Фавела () мексичка је глумица.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1976.
Мексичке глумице
Мексичке манекенке
Биографије живих особа